Мусковит:

 Мусковит — минерал. 
 Мусковит — посёлок в Иркутской области.